III розыгрыш Кубка претендентов по волейболу среди женских команд проходил с 28 по 31 июля 2022 года в Задаре. Победитель турнира — сборная Хорватии — получила право в следующем сезоне в выступить в Лиге наций.

Участники и система соревнования 
В розыгрыше Кубка претендентов приняли участие 7 команд:
  — команда страны-организатора;
 , , ,  — по положению в континентальных рейтингах на 31 марта 2022 года;
  — победитель Золотой Евролиги-2022;
  — команда, показавшая худший результат среди претендентов в Лиге наций-2022.

Сборная Камеруна, которая отобралась на Кубок претендентов по рейтингу Африканской конфедерации волейбола, снялась с соревнований из-за проблем с получением въездных виз в Хорватию.

Турнир проходил по системе плей-офф. Четвертьфинальные пары были сформированы на основании положения команд в рейтинге Международной федерации волейбола.

Результаты 
Матчи прошли во дворце Крешимира Чосича в Задаре.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2022 (женщины)
 Кубок претендентов по волейболу среди мужчин 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022 год в волейболе
2022
Спорт в Хорватии в 2022 году
Июль 2022 года